Jméno a příjmení Roman Novotný má více nositelů:

 Roman Novotný (* 1986) – český atlet
 Roman Novotný (flétnista) (* 1968) – český flétnista
 Roman Novotný (judista) (* 1960) – reprezentant Československa v judu